Anasagasti es un apellido vasco que en euskera significa "manzanal del valle". Puede referirse a:

 Iñaki Anasagasti, político español perteneciente al Partido Nacionalista Vasco;
 Teodoro de Anasagasti, arquitecto, dibujante y urbanista español;
 Horacio Anasagasti, ingeniero argentino quien construyera el primer automóvil en ese país;
 Anasagasti, paraje rural de la Argentina;
 Estación Anasagasti, estación de ferrocarril en Anasagasti, Argentina.

Referencias